Az 1. FSV Mainz 05 II az 1. FSV Mainz 05 labdarúgócsapatának a tartalék-, és utánpótlás együttese, német labdarúgóklub, amely jelenleg a 3. Ligában szerepel. Székhelye a  férőhelyes Stadion am Bruchweg.

Jelenlegi keret
2016. augusztus 16.

Díjak, sikerek
 Oberliga Südwest (IV)
 Bajnok: 2003, 2008
 Ezüstérmes: 2002, 2007
 Verbandsliga Südwest (V)
 Bajnok: 1999
 Landesliga Südwest-Ost (VI)
Bajnok: 1997
 Bezirksliga Rheinhessen (VII)
 Bajnok: 1996

Kupa
 Dél-nyugat kupa
 Győztes: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 Ezüstérmes: 2006

Szezonok
A klub teljesítménye az elmúlt idényekben:

Jegyzetek

További információk

  
 Das deutsche Fußball-Archiv  historical German domestic league tables
 1. FSV Mainz 05 II at Weltfussball.de 
profil
oldalán 

 

Mainz
Mainz